Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Brian MacPhie e Sandon Stolle 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Byron Black /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (campioni)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Richey Reneberg (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Brett Steven (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1995